San Vittore puede referirse a:
 San Vittore, comuna suiza del cantón de los Grisones, situada en el distrito de Moesa, círculo de Roveredo.
 San Vittore del Lazio, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio
 San Vittore Olona, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía